Velika nagrada Belgije 1990 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1990. Odvijala se je 26. avgusta 1990.

Dirka 

|-
! 1
| 27
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 44
| 1:26:31,997
| 1
| 9
|-
! 2
| 1
|  Alain Prost
| Ferrari
| 44
| + 3,550 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 28
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 44
| + 28,462 s
| 2
| 4
|-
! 4
| 19
|  Alessandro Nannini
| Benetton-Ford
| 44
| + 49,337 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford
| 44
| + 1:29,650
| 8
| 2
|-
! 6
| 15
|  Maurício Gugelmin
| Leyton House-Judd
| 44
| + 1:48,851
| 14
| 1
|-
! 7
| 16
|  Ivan Capelli
| Leyton House-Judd
| 43
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 8
| 4
|  Jean Alesi
| Tyrrell-Ford
| 43
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 9
| 29
|  Éric Bernard
| Larrousse-Lamborghini
| 43
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 10
| 10
|  Alex Caffi
| Arrows-Ford
| 43
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 11
| 11
|  Derek Warwick
| Lotus-Lamborghini
| 43
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 12
| 12
|  Martin Donnelly
| Lotus-Lamborghini
| 43
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 13
| 9
|  Michele Alboreto
| Arrows-Ford
| 43
| +1 krog
| 26
|  
|-
! 14
| 25
|  Nicola Larini
| Ligier-Ford
| 42
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 15
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 42
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 16
| 14
|  Olivier Grouillard
| Osella-Ford
| 42
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 17
| 8
|  Stefano Modena
| Brabham-Judd
| 39
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 7
|  David Brabham
| Brabham-Judd
| 36
| El. sistem
| 24
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Dallara-Ford
| 27
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 5
|  Thierry Boutsen
| Williams-Renault
| 21
| Prenos
| 4
|  
|-
! Ods
| 2
|  Nigel Mansell
| Ferrari
| 19
| Obnašanje
| 5
|  
|-
! Ods
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 18
| Menjalnik
| 7
|  
|-
! Ods
| 21
|  Emanuele Pirro
| Dallara-Ford
| 5
| Puščanje vode
| 17
|  
|-
! Ods
| 3
|  Satoru Nakadžima
| Tyrrell-Ford
| 4
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 30
|  Aguri Suzuki
| Larrousse-Lamborghini
| 0
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 24
|  Paolo Barilla
| Minardi-Ford
| 0
| Trčenje
| 25
|  
|-
! DNQ
| 26
|  Philippe Alliot
| Ligier-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Gabriele Tarquini
| AGS-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Yannick Dalmas
| AGS-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Bertrand Gachot
| Coloni-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 33
|  Roberto Moreno
| Euro Brun-Judd
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 34
|  Claudio Langes
| Euro Brun-Judd
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 39
|  Bruno Giacomelli
| Life
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Alain Prost 1'55.087

Formula 1 sezona 1990
1990